

Слято писане 
 Когато представлява наречие или съюз и се употребява със значение поради тази причина, ето защо, се изписва слято – затова. (Спи ми се, затова си лягам).

 Слято се изписва затова и в сложния съюз затова че, когато в него се влага смисълът защото, понеже. (Родината се обича, не затова че е велика, а затова че е своя).

Разделно писане 
Когато представлява съчетание от предлог и показателно местоимение, се пише разделно – за това. (Има ли научни доказателства за това, че технологията наистина е опасна?).

Затруднения при писането на сложния съюз затова че

Слято 
 
Затова че е сложен съюз, който по смисъл е синоним на защото, понеже и въвежда подчинени изречения в състава на сложното съставно изречение. Запетайка се поставя пред целия съюз. (Родината се обича, не затова че е велика, а затова че е своя).

Разделно 
За това, че е съчетание от различни части на изречението – предлог (за), показателно местоимение (това) и съюз (че). Употребява се, когато ясно се акцентира върху смисъла на съществителното, скрито под местоимението това. В тези случаи за това е част от главното изречение, а съюзът че въвежда подчиненото изречение в състава на сложното съставно. (Радвам се за това, че утре ще се видим).

И слято, и разделно 
В някои изречения смисълът може да се тълкува и по двата начина (затова че / за това, че) и изписването зависи от разбирането, което влага авторът / читателят (слушателят, рецепиентът):

Пр.1: Осъдиха англичанин за това, че шофирал и използвал два телефона едновременно. (Смислов акцент върху местоимението това).

Пр.2: Осъдиха англичанин, затова че шофирал и използвал два телефона едновременно. (Осъдили са го, защото – по-обобщено посочване на причината).

Източници 

Правопис